Alessia Paoloni – nuotatrice italiana
 Andrea Paoloni – giocatore di biliardo italiano
 Bernardo Paoloni – meteorologo e religioso italiano
 Girolamo Paoloni – Capitano Reggente di San Marino nel 1776
 Marco Paoloni – calciatore italiano
 Paolo Paoloni – attore italiano

Pagine correlate 
Paolone